El Masters d'Indian Wells 2009 també conegut com a BNP Paribas Open 2009 és un esdeveniment tennístic. És la 34a edició del torneig. Està classificat com un dels ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Tournaments en categoria femenina. Es juga a l'Indian Wells Tennis Garden a Indian Wells, Califòrnia, Estats Units, entre el 9 i el 22 de març del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Lloc oficial

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009